Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1997/98 стал английский «Челси», обыгравший в финале «Штутгарт».

Список участников 
Статус квалификации указан только у финалистов национальных кубков, пробившихся в турнир вместо их обладателей, квалифицировавшихся в Лигу чемпионов УЕФА.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1997-98 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА